Vliesgevel, de buitenhuid van een modern gebouw, die niet dragend is
 Courtine, de buitenmuur van een kasteel of verdedigingsmuur tussen twee bastions